Sagabiografen kan syfta på:

 Sagabiografen i Mjölby
 Saga (Oskarshamn), biograf i Oskarshamn
 Sagateatern, Umeå i Umeå

Se även 
 Saga (olika betydelser)